Ара́ра () — город в бразильском штате Параиба. Расположен в 142 км к западу о города Жуан-Песоа.

Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Куриматау-Осидентал. Население составляет 12 356 человек на 2007 год. Занимает площадь 88,858 км². Плотность населения — 139,0 чел./км².

Праздник города — 19 декабря.

История 
Город основан в 1961 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 27.390.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 2.181,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,551 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат тропический, среднегодовая температура около +24°С. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Aw.

Галерея 

Муниципалитеты штата Параиба